Universidade Estadual de Feira de Santana ili jednostavno UEFS je najstarije sveučilište u Brazil.

Izvori

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Brazilska sveučilišta